El Torneig de Houston 2017, conegut oficialment com a U.S. Men's Clay Court Championships 2017 i com a Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championships 2017, és una competició tennística disputada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 49a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 16 d'abril de 2017 al River Oaks Country Club de Houston, Texas, Estats Units.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2017
ATP World Tour 2017